Натуральне число 1361
 1361 рік до нашої ери
 1361 рік нашої ери